Le mot externat peut désigner :
 externat, une école qui n’admet que des élèves externes ;
 externat, la période de stages cliniques des étudiants en médecine.